Peter Welz ist der Name folgender Personen:

* Peter Welz (Schauspieler) (* 1959), deutscher Schauspieler
 Peter Welz (Regisseur) (* 1963), deutscher Regisseur und Schauspieler 
 Peter Welz (Videokünstler) (* 1972), deutscher Videokünstler